Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

1001–1100. • 1101–1200. • 1201–1300. • 1301–1400. • 1401–1500.

Kapcsolódó szócikkek

Kisbolygók listája

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája